Maria Antonia d'Austria (1669-1692) – Nobile austriaca, d'Austria
Maria Antonia di Baviera (1724-1780) – Nobile tedesca, principessa di Baviera
Maria Antonia di Borbone-Napoli (1784-1806) – Nobile italiana, principessa di Napoli
Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie (1814-1898) – Nobile italiana, granduchessa di Toscana
Maria Antonia di Braganza (1862-1959) – Nobile portoghese, infanta del Portogallo
María Antonia Bandrés y Elósegui (1898-1919) – religiosa spagnola, beatificata nel 1996
Maria Antonia Gioseffa di Borbone-Parma (1774-1841) – Nobile italiana, principessa di Parma
Maria Antonia Scalera Stellini (1634-1704) – Poetessa italiana

Maria Antonietta (disambigua)